«Метафест» — ежегодный мультиформатный музыкальный фестиваль на открытом воздухе в Самарской области. Проходит на том же месте, что и Грушинский фестиваль — территории Мастрюковских озёр.
Фестиваль появился в 2007 году, когда многочисленные музыканты, выступавшие на разных сценах Грушинского фестиваля, решили собраться на том же месте в другое время. Чтобы, с одной стороны, не мешать фестивалю бардовской песни, а с другой — не лишать грушинскую аудиторию возможности послушать джаз, блюз, фолк, регги и инструментальную музыку. В разные годы на фестивале выступали такие артисты как Андрей Козловский, Владимир Кожекин, Ольга Арефьева, Герберт Моралес, Найк Борзов и многие другие.

Хронология

2007 

Среди выступавших были такие группы как Группа Ивана Смирнова, Птица Тылобурдо, Медвежий угол, Серебряная свадьба и другие.

Хедлайнерами фестиваля выступили Ольга Арефьева и Герберт Моралес.

2008 

25-27 июля 2008 году прошёл второй Метафест. Выступили такие музыканты как Птица Тылобурдо, Медвежий угол, Сергей Клевенский, Адриан и Александр, балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский и другие.

Хедлайнером фестиваля стала  из Великобритании.

2009 

В 2009 году фестиваль проводился с 24 по 26 июля, выступило более 60 групп. Среди выступавших такие музыканты как Птица Тылобурдо, Квартет Ивана Смирнова, Рада и Терновник, Юстас-Алексу, Левша-пацан, Сергей Клевенский и другие.

2010 

В 2010 году фестиваль проходил 23-24 июля, выступило около 40 творческих коллективов. В этом году фестиваль меняет формат на региональный и молодежный. Задача мероприятия - собрать на фестивальной поляне организаторов многочисленных поволжских фестивалей для обмена опытом и предоставить площадку для выступления молодым артистам и коллективам «интеллигентного формата», причем не обязательно музыкальным. Любые проявления творчества, например художественно-прикладное, приветствуются организаторами.
 
За песенную составляющую отвечал Андрей Козловский. За джаз Александр Родовский - известный самарский гитарист и участник огромного количества музыкальных коллективов. Этно и фолк курировала певица Таисья Краснопевцева. За все, что не укладывалось в формат «песни-джаз-фолк»,- Владимир Кожекин.

2011 
С этого года организацией "Метафеста" начала заниматься полностью самарская команда. Арт-директором фестиваля стал Андрей Кочетков. 

В 2011 году фестиваль проводился с 29 по 31 июля. Выступило более 40 групп, среди выступавших такие исполнители как Ирина Сурина, Федул Жадный, Левша-пацан, Контора Кука и другие.

2012 

В 2012 году фестиваль проходил 27-28 июля. Выступило более 40 коллективов из 10 городов России - от Томска до Ростова-на-Дону и от Оренбурга до Москвы. Выступали такие исполнители как Иван Жук, Инна Пиварс, ОЙМЕ, Барабаны АШЕ, Владимир Белканов и другие.

2013 

В 2013 году на фестивале выступило более 50 групп из 19 городов на 3 сценах. 

Хедлайнером фестиваля выступила питерская группа Zorge.

2014 

В 2014 году фестиваль проходил под лозунгом: «„Метафест“ — фестиваль всего живого». На фестивале выступило 47 групп преимущественно из Самары и Самарской области, многие из которых впервые принимали участие в фестивале. В качестве хедлайнеров участвовали: «ShantyNatty» (Москва), Василий Уриевский и группа «Гардина» (Саратов), Cheese People (Самара), Маша и Медведи (Москва).

2015 

В 2015 году фестиваль проходил с 30 июля по 1 августа, выступало более 50-ти музыкальных коллективов из более чем полутора десятков городов России. Среди выступавших такие исполнители как Kira Lao (Москва), VLNY (Самара), Обе две (Москва), Андрей Козловский (Вологда), Фруктовый кефир (Ростов-на-Дону) и другие.

Хедлайнером фестиваля выступила питерская группа Billy’s Band.

2016 
В 2016 году фестиваль проходил с 28 по 30 июля 2016 года. Хедлайнерами фестиваля «Метафест 2016» стали Найк Борзов и Инна Желанная.

2017 

В 2017 году фестиваль шёл не два, а три фестивальных дня, с 27 по 29 июля. Выступило более 30-ти групп. Среди выступавших такие исполнители как Краснознамённая дивизия имени моей бабушки (Москва), Ice Hokku (Иерусалим), Псой Короленко (Москва) и другие.
Также с лекциями выступили главный редактор журнала «Русский репортёр» Виталий Лейбин и переводчик книг Харуки Мураками Дмитрий Коваленин.

Хедлайнерами фестиваля стали группы Theodor Bastard (Санкт-Петербург) и Ундервуд (Москва).

2018 

В 2018 году фестиваль проходил с 31 августа по 1 сентября. Причинами переноса дат проведения фестиваля с традиционных июльских стал Чемпионат мира по футболу в России и сдвинутые графики проведения других фестивалей (Грушинский фестиваль, Протока). 

Хэдлайнерами фестиваля выступили питерская группа Аффинаж, Василий Уриевский и VLNY.

2019 

В 2019 году фестиваль прошёл 23-24 августа. На нём выступили Биртман, Кирпичи, Маша и медведи, Хадн Дадн, Билли Новик с песнями Егора Летова, Василий Уриевский, Андрей Козловский, Краснознамённая дивизия имени моей бабушки, НедРа, Бранимир, Левша-пацан, Ishome и ещё четыре десятка групп и исполнителей из 15 городов России. Впервые на фестивале одна из сцен в ночное время была полностью отдана под электронную музыку.

2020 
В 2020 году организаторами было принято решение не проводить фестиваль в связи с пандемией COVID-19.

2021 
Фестиваль 2021 был перенесён на 2022 год.

2022 
В 2022 году фестиваль прошёл 11-13 августа. На нём выступили Найк Борзов, Кирпичи, Ольга Арефьева, Oligarkh, Алексей Вдовин, ILWT, Федул Жадный и другие исполнители.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт фестиваля Метафест
 Илья Сульдин  Метафест суб-поп-культуры «Свежая газета. Культура», № 24 (102) за 2016 год
 Официальная група ВКонтакте

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали России
Культура Самары
Фестивали Самарской области
Музыка в Самаре
Фестивали, появившиеся в 2007 году